Achères ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Achères (Cher), Département Cher
 Achères (Yvelines), Département Yvelines
 Achères-la-Forêt, Département Seine-et-Marne